Михаил Яковлевич Кирпиченко (1902, Бовкун, Киевская губерния, Российская империя — 1998, Тольятти, Россия) — советский учёный, гидробиолог, кандидат биологических наук, изобретатель эффективного способа борьбы с обрастателями гидротехнических сооружений.

Биография 
Михаил родился в бедной семье. Отец рано умер, а мать вышла замуж, уехав в другое село, оставив троих детей на воспитание бабушки. С детства батрачил, зарабатывая на учёбу. В 15 лет поступил в гимназию в Тараще. Из-за революционных событий 1917 года гимназия сначала была преобразована в реальное училище, затем в трудовую школу второй ступени.

В 1924 году Михаил Кирпиченко окончил высшие педагогические курсы в Белой Церкви. Поступил в Киевский институт народного образования, одновременно учился в медицинском институте, но после запрета на одновременное обучение в двух вузах оставил его. В 1930 году окончил университет, после чего был зачислен в аспирантуру при академии наук УССР в лабораторию биолога Ивана Шмальгаузена. Также занимался пением, учился у профессора Киевской консерватории Муравьёвой, занимался математикой и рядом других наук.

Актуальная и активно развивавшаяся в СССР гидробиология давала возможность участвовать в экспедициях, применять на практике результаты своих исследований в любых масштабах, вплоть до государственных, что привлекало многих молодых учёных. Среди них оказался и Михаил Кирпиченко. В 1933 году вышла его первая научная статья, и к началу Великой Отечественной войны он подготовил диссертацию по продуктивности водоёмов, в которой излагались в том числе оригинальная методика учёта численности донного населения и первая в мире формула расчёта продукции — публикации по этим вопросам сделали учёного известным не только в СССР, но и в мире. Однако начавшаяся война не позволила защитить диссертацию. Стремительное продвижение немецких войск застало Кирпиченко в Киеве, он оказался в оккупации.

В годы оккупации Михаил Кирпиченко работал в том же институте, но уже под немецким руководством. Директором института стал биолог, профессор Мансфельд, знакомый с работами Кирпиченко, которому он стал помогать и дал возможность заниматься научными исследованиями При приближении советских войск Кирпиченко вместе с семьёй был отправлен в специальный лагерь у Познани, созданный для содержания научных работников. На предложение со стороны немецкого учёного поехать дальше, чтобы продолжать научную работу в американской зоне оккупации, Кирпиченко ответил отказом. Однако в СССР Михаил Яковлевич был арестован и вскоре осуждён за «измену родине и сотрудничество с немцами» по статье 54 УК УССР пунктам 1 и 3 на семь лет исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал в лагерях в Северодвинске, затем на строительстве трассы Тайшет-Лена, после чего был сослан на вечное поселение в Северный Казахстан. Был освобождён и полностью реабилитирован 17 сентября 1955 года, однако незадолго до освобождения в автокатастрофе погибла дочь Оксана, возвращаться было некуда, да и на прежнюю работу в академию наук недавнего заключённого не брали.

С 1957 года Михаил Яковлевич работал в Ставрополе (ныне Тольятти) на местной Куйбышевской биостанции Института биологии внутренних вод младшим научным сотрудником. Сюда его пригласил директор института Иван Папанин по рекомендации известного биолога Ф. Мордухай-Болтовского. На биостанции Михаилу Яковлевичу была поручена разработка методов борьбы с речной дрейссеной, которая приносила огромный ущерб гидротехническим сооружениям.

Через два года исследований Кирпиченко предложил эффективный метод: в местах, где дрейссена вредит оборудованию и коммуникациям, необходимо раз в год прерывать её жизненный цикл: в момент размножения пропустить через трубы или турбины горячую или хлорированную воду или попросту осушить их. Методика быстро распространилась по многочисленным гидроэлектростанциям СССР, стала известна и за рубежом. Несмотря на решающие заслуги в её разработке со стороны Кирпиченко, авторами методики указывался весь коллектив биостанции, запятнанная «сотрудничеством с немцами» и судимостью биография мешала признанию персональных заслуг учёного. Даже Папанин, несмотря на неплохое отношение к Кирпиченко, перед защитой его диссертации в 1965 году отзывался: «Да я знаю, он человек способный, но упрямый, как бык: не слушается ни профсоюза, ни партийной группы, ни наших распорядков. А кроме всего прочего, у меня в шкафу лежит на него дело: он с немцами якшался».

Будучи человеком с нестандартным мышлением, намного грамотнее своих научных и жизненных оппонентов, Михаил Яковлевич регулярно подвергался нападкам с их стороны. Так после того, как в одной из работ Кирпиченко употребил термин «логистическая кривая», под которым понимается взрослый организм, размеры которого не изменяются, но он продолжает развиваться, противники обвинили его в отсылке к «буржуазной лженауке» логистике.

И хотя через некоторое время Михаил Яковлевич получил должность старшего научного сотрудника, а без ссылок на его работы не обходилась ни одна серьёзная публикация по малакологии, подобное умаление личных заслуг серьёзно обижало учёного, который в интервью уже в постсоветское время сокрушался, что его не ценили, а все его открытия ничего, кроме неприятностей, ему не приносили: «Если бы я был в стране без ГУЛАГов, в стране, хотя бы элементарно снабжающей меня возможностью жить, — я бы дал по крайней мере в десять раз больше того, что я дал».

Заслуги ученого были по достоинству оценены только, когда станция была преобразована в Институт экологии Волжского бассейна. В 1997 году торжественно отмечалось 95-летие учёного, а через несколько месяцев он скончался.

Библиография

Научные работы

Мемуары

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Киевского университета
Гидробиологи СССР
Гидробиологи России
Биологи XX века
Институт экологии Волжского бассейна